CRU steht als Abkürzung für:

 Campus Crusade for Christ International
 Climatic Research Unit der University of East Anglia
 Clinical Research Unit (engl. klinische Forschungseinheit), interdisziplinäre und campusübergreifende Plattform zur Durchführung klinischer Studien im Berliner Instituts für Gesundheitsforschung
 Customer Replaceable Unit, Begriff aus der Elektroindustrie
 CRU Group, 1968 in London gegründeter Preis-Informationsdienst für den Rohstoffhandel (Commodities Research Unit)

Cru steht für:

 Cru, Begriff aus der Weinfachkunde
 Kürzel für Sternbild Kreuz des Südens

Siehe auch:
 Crew
 KRU
 GRU

Abkürzung